Каффка — фамилия. 

Известные носители:

 Каффка, Иоганн Кристоф (1754—1815) — немецкий скрипач, композитор, писатель, издатель.
 Каффка, Маргит (1880—1918) — венгерская писательница и поэтесса.
 Каффка, Сергей Петрович (1869—1929) — российский гипполог,

См. также 
 Кафка (значения)